25. Letnia Uniwersjada – odbyła się między 1 a 12 lipca 2009 stolicy Serbii w Belgradzie.

Belgrad został wybrany na organizatora uniwersjady 19 stycznia 2005 w Innsbrucku pokonując polski Poznań i meksykańskie Monterrey.

W trakcie imprezy wystartowało ponad 10000 zawodników ze 146 państw ze wszystkich pięciu kontynentów (Ameryka Północna i Ameryka Południowa jest w trakcie igrzysk oznaczana jako jeden kontynent – Ameryka)

Zawodnicy rywalizowali w 203 konkurencjach w 15 dyscyplinach. Najwięcej medali można było zdobyć 11 lipca (45), a najmniej 3 lipca (7).

Na uniwersjadzie zostały rozegrane cztery gry zespołowe: piłka nożna, piłka wodna, koszykówka, siatkówka.

Ceremonia otwarcia odbyła się na Stadion Crvena zvezda (nieoficjalnie zwany „Marakana”) 1 lipca o godzinie 20:00. Stadion Crvena zvezda może pomieścić 55 000 ośób.

Poza Belgradem zawody odbyły się w miastach: Vršac, Pančevo, Lazarevac, Inđija, Smederevo, Stara Pazova, Obrenovac oraz Nowy Sad.

Wybór

Kandydaci 
  Belgrad
  Poznań
  Monterrey

Procedura wyboru 
19 stycznia 2005 roku w Innsbrucku, Belgrad został wybrany na organizatora Letniej Uniwersjady 2009. Belgrad wygrał w pierwszej rundzie deklasując rywali.

Kłopoty organizacyjne 
Początkowo w programie 25. Letniej Uniwersjady znajdowały się jeszcze następujące sporty:
 Karate
 Kajakarstwo
 Strzelectwo
 Wioślarstwo
 Piłka ręczna
 Zapasy
Powiększający się kryzys gospodarczy wpłynął znacznie na budżet Komitetu Wykonawczego. Gospodarze musieli zrezygnować z organizacji powyższych dyscyplin sportowych. Ponadto niektóre sporty, które pozostały będą rozgrywane poza Belgradem, ale nie dalej niż 90 kilometrów.

Maskotka 
Oficjalną maskotką uniwersjady był ptak – wróbel. Każde z 5 piórek prawego skrzydła maskotki ma inny kolor symbolizujący sportowców z 5 kontynentów, tak jak przy fladze olimpijskiej. Na jego koszulce widnieje logo Uniwersjady.

Państwa uczestniczące w zawodach 

W 25. Letniej Uniwersjadzie wystąpili zawodnicy ze 146 państw ze wszystkich pięciu kontynentów.

Państwa z danych kontynentów 
 Afryka: 38 państw
 Ameryka Północna, Południowa i Karaiby: 27 państw
 Australia i Oceana: 4 państwa
 Azja: 35 państw
 Europa: 42 państwa

Obiekty 
Lista obiektów

Wioska uniwersytecka 
Ukończona została w 2009 roku. Ma powierzchnię 120 000 metrów kwadratowych. Posiada ok. 2000 pokoi.

Telewizja 
Transmisje z uniwersjady przeprowadzały RTS oraz Eurosport 2 (do wszystkich krajów europejskich)

Dyscypliny

Sporty obowiązkowe

Sporty wymienne

Medaliści

Program

Tabela medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona Letniej Uniwersjady 2009